Röcker bezeichnet

 eine Fabrik zur Herstellung von Nägeln in Löchgau, siehe Röcker (Unternehmen)

Röcker ist der Familienname folgender Personen:
 Beda Röcker (1913–nach 1952), deutsche Politikerin (CDU) in der DDR
 Benedikt Röcker (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Cimo Röcker (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Fritz Röcker (* 1964), deutscher Theologe, Pfarrer und Kirchenrat der Württembergischen Landeskirche
 Joachim Röcker (* 1922), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist